Sara Maria Hector, född 4 september 1992 i Sandviken, Gävleborgs län, är en svensk alpin skidåkare. Hennes bästa disciplin är storslalom. Hector debuterade i världscupen i alpin skidåkning med en 22:a plats i storslalom i Åre den 12 december 2009. Hon tävlar för Kungsbergets AK i Sandviken. Hector tog OS-guld vid olympiska vinterspelen 2022.

Idrottslig karriär 
Hector tävlade i sina första FIS-lopp i december 2007. Under säsongen 2008/2009 åkte hon sina första tävlingar i Europacupen, men slutade inte på poängplats i något av sina sex lopp. I februari 2009 slutade hon fyra i storslalom vid European Youth Olympic Festival och 28:a vid junior-VM i Garmisch-Partenkirchen i början av mars. I början av Europacupsäsongen 2009/2010 slutade Hector tvåa i Funäsdalen i storslalom och en vecka senare slutade hon trea i Kvitfjell i storslalom. 17-åringen debuterade sedan i världscupen den 12 december 2009 i storslalom i Åre och tog direkt sina första världscuppoäng med plats 22. 

I världsmästerskapen för yngre juniorer 2009 vann hon guld i storslalom. Vid juniorvärldsmästerskapen 2010 i Garmisch-Partenkirchen tog Hector brons. Under svenska mästerskapen 2010 tog Hector silver i storslalom.

Hector firade sin första seger i Europacupen i alpin skidsport den 20 december 2010 i storslalom i Limone Piemonte. Hon VM-debuterade vid Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2011 i Crans-Montana. Där vann hon guld i storslalom. Dagen efter deltog hon i storslalomtävlingen där hon tog 17:e plats. En månad senare tog hon bronsmedaljen i lagtävlingen med det svenska laget vid Världsmästerskapen i alpin skidsport 2011 i Garmisch-Partenkirchen.

Vid Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2012 i Roccaraso tog Hector silvermedalj i storslalom. Hon tog sin första pallplats i världscupen den 12 december 2014 när hon kom tvåa i Åres storslalomtävling. Två veckor senare, den 28 december, vann hon sitt första världscuplopp med storslalom i Kühtai.

I första åket av Åre VM storslalom den 12 december 2015 slet Hector av korsbandet i vänster knä utan att ramla. Hon var sedan borta under resten av säsongen.

Sedan Hector placerat sig tvåa i den första storslalomen i Courchevel i december 2021, vann hon sitt andra världscuplopp i ytterligare en storslalom en dag senare. I början av januari 2022 vann hon sitt tredje världscuplopp i storslalom i Kranjska Gora med bästa tider i båda omgångarna och en ledning på ungefär en sekund. 

I den sista storslalomen före de de olympiska vinterspelen 2022 vann Sara Hector igen på Plan de Corones.

I hennes tredje olympiska vinterspel tog Hector den 7 februari 2022 sitt första OS-guld, även det första på damsidan i storslalom för Sverige sedan 1992.

Sommarvärd i P1 2022 
Sarah Hector var sommarvärd i P1 2022.

Resultat i olympiska vinterspel

Olympiska vinterspelen 2014

Olympiska vinterspelen 2018

Olympiska vinterspelen 2022

Resultat i världsmästerskap

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2011

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2013

 Bröt i andra åket.
 Startade ej i första åket.

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2017

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2019

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2021

Världscupen

Säsongsresultat

Världscupen i alpin skidåkning 2009/2010

 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2010/2011

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.
 Diskvalificerades i första åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2011/2012

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.
 Startade ej i första åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2012/2013

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2013/2014

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.
 Startade ej i första åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2014/2015

 Kvalificerade sig ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2021/2022

Referenser

Noter

Webbkällor
 
 FIS-Ski.com – Sara Hector – World Cup season standings 
 FIS-Ski.com – Sara Hector – Results
 Sports-Reference.com – Sara Hector – Olympic results
 Swedish Olympic Committee (SOK) – Sara Hector – 
 sarahector.com – Egen webbplats – 
 Sara Hector Youtube - Youtube-kanal
 Kungsbergets Alpina – Kungsbergets Alpina – 
 Eurosport.se – Sara Hector – Alpint – 

Svenska alpina skidåkare
Svenska olympiska guldmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2022
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2022
Födda 1992
Levande personer
Kvinnor
Personer från Sandviken
Svenska idrottare under 2000-talet
Sommarvärdar 2022